Ankola kan syfta på följande:

 Ankola (djur), ett släkte fjärilar
 Ankola (ort i Indien), ort i Karnataka, Indien
 Ankola Taluk, underdistrikt i Karnataka, Indien